Лиль-сюр-Тарн (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Виньобль и Бастид. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81145.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 45 км северо-восточнее Тулузы, в 29 км к западу от Альби.

На юге коммуны протекает река Тарн.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4277 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 2443 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1820 были экономически активными, 623 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 1820 активных работали 1648 человек (884 мужчины и 764 женщины), безработных было 172 (70 мужчин и 102 женщины). Среди 623 неактивных 160 человек были учениками или студентами, 262 — пенсионерами, 201 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XIII век). Исторический памятник с 1993 года.
 Замок Жинест. Исторический памятник с 1992 года.
 Фонтан Гриффуль (XIII век). Исторический памятник с 1914 года.
 Бывший отель Буассе-Глассак (XVII век), с XIX века — мэрия. Исторический памятник с 1988 года.
 Дом на юго-восточном углу Ратушной площади (XVI век). Исторический памятник с 1937 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт